Wiebershausen ist

 ein Ortsteil von Odenthal
 Motte Wiebershausen/Niederscherf, abgegangene Turmhügelburg
Wiebershausen ist der Familienname von 

 Willi Wiebershausen